(engl. ‚Übernachtgeld‘) steht für
 eine Art von Tagesgeld, siehe Tages- und Termingeldhandel
 die Höhe der Übernacht-Zinssätze im Interbankenmarkt, siehe EONIA
 den Spitzenrefinanzierungssatz über Nacht für Banken bei der Zentralbank, siehe Spitzenrefinanzierungsfazilität